Aleksander Dominik Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 1693, zm. 1720) – polski arystokrata, książę, VI ordynat ostrogski.

Aleksander był właścicielem dóbr Wiśnicza, Dubna i Zasława. Był starostą Sandomierza, Zatora i Ryk.

Wywód przodków 

Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Aleksander Dominik Lubomirski
Ordynaci ostrogscy
Polscy książęta Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Urodzeni w 1693
Zmarli w 1720